Johan av Portugal (portugisiska João) kan syfta på bland andra:

* Johan I av Portugal (1357–1433), portugisisk kung
 Johan II av Portugal (1455–1495), portugisisk kung
 Johan III av Portugal (1502–1557), portugisisk kung
 Johan IV av Portugal (1603–1656), portugisisk kung
 Johan V av Portugal (1689–1750), portugisisk kung
 Johan VI av Portugal (1769–1826), portugisisk kung
 Johan, hertig av Valencia de Campos (1349–1387), portugisisk prins 
 Johan, konnetabel av Portugal (1400–1442), portugisisk prins
 Johan Manuel av Portugal (1537–1554), portugisisk kronprins
 Johan Maria av Portugal (1842–1861), portugisisk prins